Haas VF-18 — болид Формулы-1, разработанный итальянской компанией Dallara для команды Haas F1 Team. Автомобиль участвовал в гонках сезона 2018 Формулы-1. Болидом управляли Ромен Грожан и Кевин Магнуссен.

Проектирование и разработка 
Компания Dallara хотела сделать VF-18 более стабильным шасси, чем VF-17. Для этого они старались максимально снизить вес шасси, предоставив Haas больше свободы в использовании балласта для распределения веса болида.

Автомобиль подвергся тщательному анализу после его предсезонных тестов и ​​тренировочных сессий на Гран-при Австралии 2018 года. Были подняты вопросы о сходстве между VF-18 и Ferrari SF70H. Многие называли VF-18 «копией прошлогодней Ferrari», однако руководитель команды Гюнтер Штайнер отклонил претензии, заявив, что команда не приобретала шасси у Ferrari, а закупала только те детали, одобренные FIA для продажи. VF-18 — первый автомобиль команды Haas, установивший быстрый круг в гонке.

Результаты

Ссылки 

Формула-1 в сезоне 2018
Шасси Haas Формулы-1
Автомобили Формулы-1 2018 года